Cultureel centrum
 Cultuurpaleis (Iași), gebouw in de Roemeense stad Iași
 Cultuurpaleis (Tel Aviv), ook wel het Charles Bronfman Auditorium genoemd
 Cultuurpaleis (Oost-Europa), een in Oost-Europa gangbare benaming voor gebouwen die zowel voor podiumkunsten als tentoonstellingen dienen
 Paleis van Cultuur en Wetenschap, een gebouw in de Poolse hoofdstad Warschau
 Cultuurpaleis (Tirana)
 Onderwijs- en cultuurcomplex, een plan voor een culturele instelling in de Nederlandse stad Den Haag
 Feest- en Kultuurpaleis, een gebouw in de Belgische stad Oostende